Мутуа Мадриленя Мадрид Оупън 2010 е 2-рото издание на Мутуа Мадриленя Мадрид Оупън. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2010. Провежда се в Мадрид, Испания от 7 до 16 май.

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Поставени двойки

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2010
Мутуа Мадрид Оупън